Critolau (Critolaus, Kritólaos Κριτόλαος) fou un filòsof peripatètic grec nadiu de Faselis a Lícia. Va estudiar a Atenes amb Aristó de Ceos al que va succeir al front de l'escola peripatètica. Va viure fins als 82 anys i hauria mort abans del 111 aC.

Tenia una gran reputació i va ser enviat pels atenencs a Roma el 155 aC amb Carnèades l'acadèmic i Diògenes de Babilònia l'estoic per negociar l'aixecament d'una multa de 500 talents imposada pels romans a Atenes per haver destruïtla ciutat d'Oropos. Els ambaixadors van tenir èxit. Cató era partidari de la seva sortida de Roma al més aviat possible, ja que com a gran orador influïa en els dirigents romans.

Ciceró cita una "balança" de Critolau, on en un platet hi posava els béns de l'ànima i a l'altre les possessions individuals, i creia que la balança s'inclinava sempre cap a la banda de l'ànima. Aulus Gel·li a les Noctes Atticae el cita diverses vegades. Diu que Critolau parlava de manera elegant i polida (scita et teretia) i que defensava que el plaer era dolent i era l'origen d'altres mals, com ara la injustícia, la desídia, la covardia i l'oblit. També deia que Critolau va ser l'autor d'una Història dels ambaixadors de Milet i una altra sobre l'orador Demòstenes. El Pseudo Plutarc diu que va escriure una obra sobre l'Epir i una altra titulada Φαινόμενα (Fenòmens).

Un gramàtic amb el mateix nom és esmentat a lEtymologicum Magnum, un lèxic romà d'Orient de l'any 1150.

Referències 

Filòsofs peripatètics
Filòsofs de la Grècia hel·lenística
Lícia
Morts a Atenes
Gramàtics de l'antiga Grècia
Historiadors de la Grècia hel·lenística
Escriptors de la Grècia hel·lenística